Kwalifikacje do ASEAN Football Championship 2007 odbywały się w dniach 12 - 20 listopada 2006. Pięć zespołów grało systemem "każdy z każdym". Mecze rozgrywane były na Filipinach. Do ASEAN Football Championship 2007 awansowały dwie najlepsze reprezentacje.

Zespoły

Eliminacje
Mecze odbywały się w Bacolod City na Filipinach.

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona turnieju

2006 w piłce nożnej
ASEAN Football Championship